Gminy w USA
 Allegheny (ang. Allegheny Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Allegheny (ang. Allegheny Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Allegheny (ang. Allegheny Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Allegheny (ang. Allegheny Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Allegheny (ang. Allegheny Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Allegheny (ang. Allegheny Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
Hrabstwa w USA
 hrabstwo Allegheny (ang. Allegheny County) – w stanie Pensylwania

Części miast w USA
 Allegheny – część Pittsburgha, w latach 1788-1907 samodzielne miasto w stanie Pensylwania

Góry w USA
 Allegheny – pasmo w zach. części Appalachów

Rzeki w USA
 Allegheny – rzeka w stanach Pensylwania i Nowy Jork

Wyżyny w USA
 Allegheny (Allegheny Plateau) – wyżyna w zachodniej części Appalachów Południowych